

Saints chrétiens 
 Achillée († ~ 95), martyr chrétien
 Achillée, diacre mort à Valence avec les saints martyrs Félix et Fortunat

Personnages célèbres
 Achillée, parent de Zénobie, se fit proclamer empereur en Syrie, sous Aurélien, mais fut bientôt obligé de se soumettre.
 Achillée fut gouverneur d'Égypte, se révolta sous Dioclétien en 291, usurpa la pourpre dans Alexandrie, fut pris et mis à mort dans cette même ville même en 296.

Botanique
 Achillea (les achillées), un genre botanique